Сімо-Камаґарі — острів у Внутрішньому Японському морі.
 Сімо-Камаґарі — колишнє містечко на острові Сімо-Камаґарі. Складова міста Куре.
 Сімо-Камаґарідзіма — колишнє містечко на острові Сімо-Камаґарі. Складова містечка Сімо-Камаґарі.